Nuttmecke bezeichnet:

 Nuttmecke (Attendorn), Ortsteil der Stadt Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Nuttmecke (Oester), Nebenfluss der Oester, Nordrhein-Westfalen